16-й Кубок наций Персидского залива по футболу проходил с 26 декабря 2003 года по 11 января 2004 года на стадионе «Дружбы и мира» в Кувейте. На турнире дебютировала сборная Йемена.

Схема проведения 
Семь команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось три очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам шести игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 7 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
5 мячей:
  Талаль Юсеф

3 мяча:

  Мухаммед Салмин

  Ала Хубаил

  Яссир аль-Кахтани

2 мяча:

  Мубарак Мустафа
  Халид Абдулкуддус

  Башар Абдулла
  Мухаммед Сарур

  Фузи Башир
  Мохаммад аш-Шальхуб

1 мяч:

  Рашид аль-Досари
  Салех Фархан
  Адель аль-Салми
  Шейди Джамаль
  Мешаль Абдуллах
  Абдулла Кони
  Ибрахим Салмин

  Бадер аль-Мутава
  Халаф аль-Салама
  Муса аль-Балуши
  Султан Рашид
  Фейсал Халиль
  Мухаммед Омар
  Имад аль-Хосни

  Ахмад Мубарак
  Бадер Мубарак
  Хашим Салех
  Мохаммед Нур аль-Хавсави
  Ибрагим аш-Шахрани
  Реда Тукар

Интересные факты 

 Первый Кубок наций Персидского залива по футболу, который начался в конце одного года, а закончился в начале другого.
 Мяч, забитый Башаром Абдуллой на 4-й минуте матча Кувейт — Катар, стал сотым пропущенным сборной Катара в рамках Кубков наций Персидского залива.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2003
Декабрь 2003 года
Январь 2004 года
2000-е годы в Кувейте
Международные соревнования по футболу в Кувейте